San Miguel de Bernuy kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Miguel de Bernúy, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 San Miguel de Bernuy (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar